Парнох — еврейская фамилия.
 Парнох, Валентин Яковлевич (псевдоним Парнах; 1891—1951) — русский поэт и переводчик, музыкант, танцор, хореограф, сын Я. С. Парноха.
 Парнох, Елизавета Яковлевна (в замужестве Тараховская; 1891—1968) — русская поэтесса, драматург и переводчик, дочь Я. С. Парноха. 
 Парнох, София Яковлевна (литературный псевдоним Парнок; 1885—1933) — русская поэтесса и переводчица, дочь Я. С. Парноха.
 Парнох, Яков Соломонович (1847—1912) — провизор, владелец аптеки, член городской Думы Таганрога, потомственный почётный гражданин.